Futurismo
Manifesto del Futurismo – scritto di Filippo Tommaso Marinetti del 1904, declamante i valori del Futurismo 
Futurismo – movimento artistico e culturale Italiano dell'inizio del XX secolo
Futurismo – nome in italiano del film Francese L'inhumaine (1924)
Retrofuturismo – corrente artistica nata negli anni '80, ispirata dalla visione del futuro presente negli anni '50-'60